Mikīs Theodōrakīs – compositore e politico greco
 Stauros Theodōrakīs – giornalista e politico greco